The House of Intrigue, roman d' paru en 1918 ;
 , film muet américain de Lloyd Ingraham sorti en 1919, d'après le roman d'Arthur Stringer ;
 The House of Intrigue, titre anglais de Londres appelle Pôle Nord (Londra chiama Polo Nord), film italien de Duilio Coletti sorti en 1956.